«Динамо» — советский футбольный клуб из Баку. Основан до 1928 года.

Названия 
 до 1987 года — «Динамо»;
 1988 год — МЦОП «Бакинец»;
 1989—1990 годы — МЦОП «Термист»;
 1991 год — МЦОП «Динамо».

Результаты в первенстве и кубке СССР

Достижения 
 Победитель чемпионата Азербайджанской ССР: 1944
 Обладатель кубка Азербайджанской ССР: 1953
 В первенстве СССР — 14-е место во второй группе: 1945
 В кубке СССР — 1/4 финала: 1944

Примечания

Ссылки 
 Клуб в базе footballfacts
 Матчи  в базе Wildstat («Динамо», МЦОП «Динамо», включены также «Прогресс» и «Спартак»)
 Матчи в базе Wildstat («Бакинец»)
 Матчи в базе Wildstat (МЦОП «Термист»)
 История азербайджанского футбола. Война и новый стадион Нефтяника 

Футбольные клубы СССР, прекратившие существование
Футбольные клубы Баку